USS Kansas City ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos, uno incompleto y otro que llegó a prestar servicio, ambos en honor a Kansas City (Misuri).

, cancelado crucero pesado de la clase Oregon City.
, petrolero de flota en servicio desde 1970 hasta 1994.
, buque de combate litoral de la clase Independence.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos